Le qualificazioni del singolare  dell'Open 13 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Open 13 1997 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (ultimo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Francisco Roig (Qualificato)
 Gérard Solvès (primo turno)

 Davide Scala (ultimo turno)
 Frédéric Fontang (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (ultimo turno)
 Andrej Merinov (primo turno)

Qualificati 

 Olivier Delaître
 Maks Mirny

 Francisco Roig
 Arnaud Clément

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open 13 1997
ATP Tour 1997